Pouf bezeichnet:

 einen Frisurtyp, siehe Pouf (Frisur)
 den Namen einer Comicfigur, siehe Boule & Bill
 den französischen Namen für einen gepolsterten, geschlossenen Schemel als Sitz oder Fußbank

Siehe auch:
 Puff